Bergdahl kan avse:

Bowe Bergdahl, amerikansk soldat, fängslad av talibaner
 Gunnar Bergdahl, svensk kulturjournalist
 Hugo Bergdahl, svensk polis och politiker (folkpartist)
 Johanna Bergdahl, svensk fäktare
 Karin Bergdahl, svensk före detta friidrottare (spjutkastning)
 Lars Bergdahl, svensk före detta ordförande i fotbollsklubben
 Leif Bergdahl, svensk läkare och före detta politiker (nydemokrat)
 Olivia Bergdahl, svensk estradpoet
 Olle Bergdahl, svensk civilingenjör
 Victor Bergdahl, svensk animatör och filmregissör

Svenska efternamn